Gnidia (Cosmetidae); geslacht van hooiwagens uit de familie Cosmetidae
 Gnidia (Thymelaeaceae); plantengeslacht uit de familie Thymelaeaceae